De E3 Harelbeke 2004 was de 47e editie van de wielerklassieker E3 Harelbeke en werd verreden op zaterdag 27 maart 2004. Tom Boonen kwam na 195 kilometer als winnaar over de streep.

Uitslag

Externe link 
 Volledige uitslag Dewielersite.be
 Uitslag Wvcycling.com

Eendagswielerwedstrijd in 2004
2004